Kuratienkirche bezeichnet folgende Kirchen:

 St. Sebastian (Engishausen), Kuratiekirche St. Sebastian, in Egg an der Günz im Landkreis Unterallgäu in Bayern
 Kuratienkirche Gargellen im Ort Gargellen in der Gemeinde Sankt Gallenkirch in Vorarlberg
 Kuratienkirche Gortipohl, Kuratienkirche hl. Nikolaus, in Gortipohl, Gemeinde Sankt Gallenkirch in Vorarlberg
 Kuratienkirche Gurtis, Kuratienkirche Mariä Heimsuchung, in der Ortschaft Gurtis in der Gemeinde Nenzing im Bezirk Bludenz in Vorarlberg
 Kuratienkirche Innerberg, Kuratienkirche zu Unserer Lieben Frau Mariä Unbefleckte Empfängnis, im Ortsteil Innerberg in der Gemeinde Bartholomäberg im Montafon
 Kuratienkirche Marul, Kuratienkirche Hl. Katharina, im Ortsteil Marul in der Gemeinde Raggal im Großen Walsertal
 Kuratienkirche Meschach, Meschacher Wolfgangskirche, im Ortsteil Meschach am Götznerberg in der Marktgemeinde Götzis
 Kuratienkirche Partenen, Kuratienkirche hl. Martin, in Partenen, Gemeinde Gaschurn in Vorarlberg
 Kuratienkirche Rehmen in der Ortschaft Rehmen in der Bregenzerwälder Gemeinde Au im Bezirk Bregenz in Vorarlberg

Siehe auch:
 Quasipfarrei